

Patronyme 

 Carlos Monzón (1942-1995), boxeur argentin ;
 Fabián Monzón (1987-), joueur de football argentin ;
 Jesús Monzón (1910-1973), homme politique espagnol ;
 José Miguel Monzón Navarro (né en 1955), présentateur de télévision espagnol ;
  (~1340–apr. 1412), théologien dominicain aragonais (Espagne),lance la controverse de l'Immaculée conception (il soutient que l'idée de la conception de Marie sans péché est hérétique) ;
 Pedro Monzón (1962-), joueur argentin de footballeur ;
 Ramiro II de Monzón (?-1116), noble espagnol ;
 Ramón Monzón (1929-1996), dessinateur espagnol de bandes dessinées ;
 Telesforo Monzón (1904-1981) est un leader basque espagnol, politicien et écrivain de langue basque.

Toponyme 

 Monzón, ville espagnole de la province de Huesca ;
 Cathédrale de Monzón, cathédrale dans cette ville ;
 Château de Monzón, château dans cette ville.
 Monzón de Campos, commune espagnole.